Dit is een lijst van planetoïden 107401-107500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 107401 - || 2001 DS2 || 16 februari 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 107402 - || 2001 DW2 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107403 - || 2001 DW3 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107404 - || 2001 DA5 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107405 - || 2001 DS5 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107406 - || 2001 DG6 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107407 - || 2001 DS6 || 17 februari 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 107408 - || 2001 DZ6 || 16 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107409 - || 2001 DS7 || 16 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107410 - || 2001 DV7 || 17 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107411 - || 2001 DG8 || 17 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107412 - || 2001 DX8 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107413 - || 2001 DE9 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107414 - || 2001 DS9 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107415 - || 2001 DU9 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107416 - || 2001 DX9 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107417 - || 2001 DZ9 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107418 - || 2001 DH10 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107419 - || 2001 DV10 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107420 - || 2001 DC11 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107421 - || 2001 DF11 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107422 - || 2001 DO11 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107423 - || 2001 DR11 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107424 - || 2001 DC12 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107425 - || 2001 DF12 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107426 - || 2001 DL13 || 19 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107427 - || 2001 DM13 || 19 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107428 - || 2001 DP13 || 19 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107429 - || 2001 DQ13 || 19 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107430 - || 2001 DU13 || 19 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107431 - || 2001 DD14 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107432 - || 2001 DM14 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107433 - || 2001 DW14 || 16 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107434 - || 2001 DA15 || 17 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107435 - || 2001 DL15 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107436 - || 2001 DS15 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107437 - || 2001 DC16 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107438 - || 2001 DK16 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107439 - || 2001 DL16 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107440 - || 2001 DQ16 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107441 - || 2001 DE17 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107442 - || 2001 DR17 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107443 - || 2001 DX17 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107444 - || 2001 DF18 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107445 - || 2001 DR18 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107446 - || 2001 DO19 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107447 - || 2001 DR19 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107448 - || 2001 DS19 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107449 - || 2001 DB20 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107450 - || 2001 DE20 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107451 - || 2001 DG20 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107452 - || 2001 DA21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107453 - || 2001 DQ23 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107454 - || 2001 DR23 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107455 - || 2001 DD24 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107456 - || 2001 DF24 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107457 - || 2001 DS24 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107458 - || 2001 DN26 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107459 - || 2001 DP26 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107460 - || 2001 DV26 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107461 - || 2001 DS27 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107462 - || 2001 DE28 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107463 - || 2001 DG28 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107464 - || 2001 DJ28 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107465 - || 2001 DN28 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107466 - || 2001 DV28 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107467 - || 2001 DY28 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107468 - || 2001 DX29 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107469 - || 2001 DB30 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107470 - || 2001 DO31 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107471 - || 2001 DT31 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107472 - || 2001 DB32 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107473 - || 2001 DZ32 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107474 - || 2001 DE33 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107475 - || 2001 DK33 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107476 - || 2001 DL33 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107477 - || 2001 DW33 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107478 - || 2001 DX34 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107479 - || 2001 DK35 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107480 - || 2001 DS35 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107481 - || 2001 DH36 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107482 - || 2001 DP36 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107483 - || 2001 DQ36 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107484 - || 2001 DS36 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107485 - || 2001 DG37 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107486 - || 2001 DL37 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107487 - || 2001 DN37 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107488 - || 2001 DR37 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107489 - || 2001 DB38 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107490 - || 2001 DR39 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107491 - || 2001 DB41 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107492 - || 2001 DK41 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107493 - || 2001 DE43 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107494 - || 2001 DM43 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107495 - || 2001 DP43 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107496 - || 2001 DS43 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107497 - || 2001 DO44 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107498 - || 2001 DQ44 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107499 - || 2001 DZ45 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107500 - || 2001 DJ46 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten